Awash peut désigner :
 l'Awash, un cours d'eau d'Éthiopie ;
 la Basse vallée de l'Awash, le site archéologique ou fut découvert le fossile de Lucy ;
 Awash, une ville d'Éthiopie ;
 le parc national d'Awash, un parc national d'Éthiopie.